Världsmästerskapet i landhockey för damer 1978 var den tredje upplagan av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Madrid i Spanien, och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Playoff

Grupp B

Slutspel

Spel om niondeplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1978
1978 i Spanien
Sportåret 1978
Internationella sportevenemang i Spanien
Landhockey i Spanien
Sportevenemang i Madrid
Madrid under 1900-talet